Rittsteuer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Rittsteuer (1914–2015), römisch-katholischer Priester und Pfarrer
 Paul Rittsteuer (* 1947), österreichischer Politiker (ÖVP)